Agaleptoides é um gênero de coleóptero da tribo Callichromatini (Cerambycinae); compreende apenas uma única espécie, com distribuição restrita à Costa do Marfim.

Espécie 
 Agaleptoides mangenoti (Lepesme, 1956)

Agaleptoides
Gêneros monotípicos de cerambicídeos